Максим Чертанов — по некоторым данным, литературный псевдоним Марии Кузнецовой. Под этим псевдонимом автор пишет разную прозу: плутовской роман, фантастику, биографии. Активно сотрудничает с издательством «Молодая гвардия», выпустившим несколько книг в серии «ЖЗЛ» авторства Максима Чертанова. Ряд произведений написан в соавторстве с Дмитрием Быковым. Максим Чертанов также является драматургом: 13 октября 2015 года в МХТ им. Чехова состоялась премьера его пьесы «Телефон доверия» и ждут очереди другие постановки.

Биография 
Согласно опубликованным сведениям, под псевдонимом скрывается женщина по имени Мария. Дмитрий Быков приводит порой противоречивые сведения о её биографии, так в одном из интервью он сказал «Она сменила множество занятий, родилась за границей, с кем и где живёт — абсолютная тайна». В послесловии к роману «Королёв» Быков пишет:

Она родилась и прожила первые двадцать пять лет на Урале, окончила школу с золотой медалью и философский факультет университета с красным дипломом, первое стихотворение напечатала в «Пионерской правде» и с тех пор до тридцати лет не печаталась. Она ушла из скучной конторы в начале рабочего дня, чтобы никогда больше туда не вернуться. Продала квартиру, забрала мать и переехала в Москву, чтобы жить в предельной скудости и заниматься только литературой.

В сентябре 2012 года было опубликовано интервью с Максимом Чертановым, в котором автор сообщил, что сведения, рассказанные Дмитрием Быковым, — это тоже часть мистификации, которая будет продолжаться.

Настоящее имя автора стало известно на церемонии вручения премии «Просветитель» 21 ноября 2013 года. Но, быть может, и это — часть грандиозной литературной мистификации, задуманной Быковым.

Цитата 

…Биографии однозначно полезны. Это звучит скучно, тупо, но это так. Они полезны узко практически — для студентов, школьников. И широко — чтобы люди лучше знали историю и историю культуры в особенности. Это, наверное, и есть сверхзадача издательства «Молодая гвардия», а я сейчас — маленький винтик этого благородного механизма.

Библиография 

 «Степан Разин». М.: Молодая гвардия, 2015
 «Дарвин». М.: Молодая гвардия, 2013
 «Эйнштейн». М.: Молодая гвардия, 2015
 «Диккенс». М.: Молодая гвардия, 2015
 «Марк Твен». М.: Молодая гвардия, 2012
 «Хемингуэй». М.: Молодая гвардия, 2010
 «Герберт Уэллс». М.: Молодая гвардия, 2010
 «Конан Дойл». М.: Молодая гвардия, 2008
 «Дюма». М.: Молодая гвардия, 2014
 «Святая Аполлония». М.: Огонёк: Терра-книжный клуб, 2008
 «Королев». СПб: Амфора, 2007
 «Живой» (кинороман). СПб: Амфора: Сеанс, 2006 (в соавторстве с Дмитрием Быковым и Игорем Порублевым)
 «Правда» (плутовской роман). СПб: Амфора, 2005 (в соавторстве с Дмитрием Быковым)
 «Код Онегина». СПб: Амфора, 2006 (под псевдонимом «Брейн Даун»)
 «Цирцея». М.: Аграф, 2004
 «Роман с кровью». М.: Аграф, 2003
 «Казнить нельзя помиловать». СПб, 2004
 «Гроссмейстер». СПб.: Пальмира 2020
 «Снежить» СПб.: Пальмира 2020
 «Записки из Зазеркалья». СПб.: Пальмира 2020
 Отель Эвтаназия". СПб.: Пальмира 2020
 «Герцеговина флор». СПб.: Пальмира 2020

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Максимом Чертановым
 Вручение Максиму Чертанову (Марии Кузнецовой) премии «Просветитель»

Русские писатели XXI века
Литераторы, известные под псевдонимами
Биографы